Harry Hart – brytyjski matematyk
 Harry Hart (1905–1979) – południowoafrykański lekkoatleta
 Harry Hart (1926–2012) – angielski piłkarz